Priolesi – abitanti di Priola
Priolesi – abitanti di Priolo Gargallo